Фанфулла — многозначный термин.

Фамилия
 Фанфулла (1913—1971) — итальянский комедийный актёр театра и кино.

Другое
 Фанфулла — итальянский футбольный клуб.